Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng)
 Trần Nguyên Hãn (Bắc Giang)